Odobești se poate referi la:
 Localități din România
 comuna Odobești din județul Bacău
 comuna Odobești din județul Dâmbovița
 orașul Odobești din județul Vrancea
 Localități din Republica Moldova
 Odobești - sat din cadrul comunei Valea-Trestieni, Nisporeni din raionul Nisporeni

Vezi și 
 Odobescu (nume de familie)
 Odobeasca, sat în județul Teleorman

Toponime românești